Баст-Хайхи () — покинутый аул в Галанчожском районе Чеченской Республики.

География 
Расположен на правом берегу реки Аргун, к юге от районного центра Галанчож.

Ближайшие развалины бывших аулов: на северо-востоке — бывшие аулы Шунда, Басхой и Беки, на северо-западе — бывший аул Басты, на юго-востоке — бывший аул Цекалой, на юго-западе — бывший аул Пуога.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Галанчожского района